Rhombomantis — род богомолов из семейства Mantidae (Hierodulini, Hierodulinae).
Встречаются в южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Таиланд).

Описание 
Длина 5—8 см. Переднеспинка короткая, вытянутая до ромбовидной (никогда не округлая), сбоку с узким пластинчатым расширением. Последнее простирается от метазоны до основания переднеспинки. Характер шипика хищных ног, состоящих из тазика, бедра (4 дисковидных шипа и 4 задневентральных шипа) и голени (9—11 задневентральных шипов), существенно не отличается между родами Hierodula, Rhombodera и Rhombomantis. Поэтому эта анатомическая особенность не может быть использована для отличия трёх близких родов друг от друга. Энтомолог Альфред Петер Кальтенбах (Dr. Alfred Peter Kaltenbach, 1920—2005), ранее работавший в Венском естественно-историческом музее (Naturhistorisches Museum, Wien, Австрия) описал этот таксон в незаконченной рукописи под названием «Beiträge zur Kenntnis der Mantodea-Fauna von Thailand» как новый подрод, Rhombomantis subgen. nov. Kaltenbach, 2005. В 2015 году эту идею поддержали его коллеги и выделили таксон в качестве отдельного рода.

На март 2023 года в род включают 4 или 5 современных видов:
 
 
 = 
 
  (?Rhombodera)

Примечания

Литература 
 

Роды богомоловых
Богомоловые